deck – magnetofon lub gramofon bez wzmacniacza
 Gabriel Deck
 Théodore Deck
 Inspectah Deck